В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 1990 года принимали участие 30 сборных. Впервые участвовала сборная Сан-Марино. Победителем турнира в третий раз стала сборная СССР.

30 сборных были разделены на восемь групп (шесть групп — по 4 команды, две группы — по 3). Победители отборочного турнира вышли в четвертьфинал. Финальная стадия проходила по двухкруговой системе.

По регламенту чемпионата Европы в состав можно было включать двух игроков старше 23 лет. Таким образом чемпионами стали 26-летний Шматоваленко и 32-летний Баль.

Квалификация

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены чемпионы прошлых лет

Составы

Состав сборной СССР 
За два года в сборной выступило более 30 футболистов, а по итогам Чемпионата вручалось только 16 золотых медалей. Право выбора тренерский штаб предоставил самим игрокам. И они решили, что больше других наград достойны:

 Еремин Михаил
 Мостовой Александр
 Сидельников Андрей
 Шматоваленко Сергей
 Поздняков Борис
 Чернышёв Андрей
 Канчельскис Андрей
 Шалимов Игорь
 Кобелев Андрей
 Добровольский Игорь
 Колыванов Игорь
 Баль Андрей
 Ковтун Андрей
 Чугунов Дмитрий
 Харин Дмитрий
 Кирьяков Сергей

Главный тренер: Радионов Владимир

В финальных матчах с Югославией принимали участие:

Финальная стадия

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА
 Архив результатов RSSSF
 В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим //  «Чемпионат.ру», 15 апреля 2020 
 

1990
Футбол в Европе в 1988 году
Футбол в Европе в 1989 году
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол